Тайнер () — английская фамилия. Известные носители:

 Тайнер, Маккой (1938—2020) — американский джазовый пианист.
 Тайнер, Роб (1944—1991) — американский музыкант, вокалист.